Diana (mitologia) — deusa romana da lua, da caça e da castidade

Geografia 
Diana (Madagáscar) — região
Soran — cidade no Curdistão iraquiano também conhecida como Diana
Cefalà Diana – comuna italiana
Ilha Diana (Santos) — bairro brasileiro

Figuras históricas 
Diana de Poitiers  — amante de Henrique II de França
Diana de França  — filha ilegítima de Henrique II de França
Diana Beauclerk, Duquesa de St Albans  — casada com um filho ilegítimo do rei Carlos II Inglaterra
Diana Spencer (1710-1735) — filha de Charles Spencer, 3.° Conde de Sunderland
Diana Beauclerk  — filha de Charles Spencer, 3.° Duque de Marlborough
Diana d'Orléans  — filha de Henrique d'Orléans, Príncipe da França
Diana, Princesa de Gales  — primeira esposa de Carlos, Príncipe de Gales

Música 
Diana (cantora) — cantora brasileira
Diana (álbum de 1972) — álbum da cantora brasileira Diana
Diana (álbum de 1980) — álbum da cantora estadunidense Diana Ross

Ficção
Diana (filme) — filme britânico sobre Diana, Princesa de Gales, estrelando Naomi Watts
Mulher-Maravilha — super-heroína de histórias em quadrinhos e desenhos animados da DC Comics cujo alter ego é Diana

Outros usos 
Diana (câmera)
Diana (empresa) — fabricante alemã de armas de ar comprimido
78 Diana — asteroide

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história